Bouteloup est un patronyme :
 Charlotte Bouteloup, journaliste française
 Jacques Bouteloup (mathématicien)
 Jacques Bouteloup (Chef Chouan)
 Huguette Bouteloup (Supercentenaire)

C’est aussi un toponyme de lieux-dits.